Public Welfare Medal — самая престижная награда Национальной академии наук США — за выдающееся применение науки для общественного благосостояния. Была учреждена в 1914 году и тогда же присуждена впервые, а с 1976 года вручается ежегодно. В числе награждённых Алан Алда, Нил Деграсс Тайсон, Билл и Мелинда Гейтсы, Исмаил Серагельдин, Скотт, Юджини, Лейн, Нил, Борлоуг, Норман Эрнест, , Сингер, Максин,  и Карл Саган.

Награждённые 

2022 - Холдрен, Джон
2021 - Фаучи, Энтони
2020 - Джеймисон, Кэтлин
2019 - 
 2018 — Пол Фармер
 2017 — Джейн Любченко
 2016 — Алан Алда
 2015 — Нил Деграсс Тайсон
 2014 — 
 2013 — Билл Гейтс и Мелинда Гейтс
 2012 — Харольд Шапиро
 2011 — Исмаил Серагельдин
 2010 — Юджини Скотт
 2009 — Нил Лейн
 2008 — 
 2007 — Сингер, Максин
 2006 — 
 2005 — 
 2004 — 
 2003 — 
 2002 — Борлоуг, Норман Эрнест
 2001 — 
 2000 — 
 1999 — Бекман, Арнольд
 1996 — 
 1994 — Карл Саган
 1990 —

Источники 

Награды по алфавиту
Научные награды
Появились в 1914 году в США
Награды США
Медали США
Награды Национальной академии наук США
Списки награждённых научными наградами